Localités en Estonie :
 Kauksi (Iisaku)
 Kauksi (Põlva)